Die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juli 2008 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die Allianz Suisse Open, in Båstad die Catella Swedish Open sowie in Stuttgart der Mercedes Cup gespielt. Letzterer gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Gstaad, Newport und Båstad zur International Series gehörten.

Fabrice Santoro war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr seinen Titel verteidigen konnte. Im Finale siegte der Setzlistenzweite in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5 gegen Prakash Amritraj. Santoro gewann damit seinen ersten Titel des Jahres und sechsten insgesamt; Amritraj spielte bei dem Turnier sein erstes und einziges Finale auf der ATP Tour im Einzel. Im Doppel waren Jordan Kerr und Jim Thomas im vorherigen Jahr erfolgreich. Nur Thomas trat erneut an und schied in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich die Lokalmatadoren Mardy Fish und John Isner mit 6:4, 7:61 gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 360.000 US-Dollar die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 385.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)